Борис Славин:
 Славин, Марк Яковлевич (1954—1972) — советский, израильский спортсмен.
 Славин, Марк Моисеевич (1923—2014) — советский и российский юрист.